Németország
Geroda, település Bajorországban 
Geroda, település Türingiában

Egyéb
Geroda, a bagolylepkefélék egyik neme